Robin Christopher Joseph (né le  à Burnaby en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évolue en tant que défenseur.

Carrière en club

En Amérique du Nord
Chris Joseph commence sa carrière en 1985-86 dans la Ligue de hockey de l'Ouest en évoluant pour les Thunderbirds de Seattle. En 1987, il se présente au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi au premier tour par les Penguins de Pittsburgh ( au total).Il joue en Amérique du Nord jusqu'à la fin de la 2000-2001. Il décide alors de partir jouer en Europe.

Au cours de ces nombreuses saisons dans en Amérique du Nord, il jouera pour les Penguins, pour les Oilers d'Edmonton, pour le Lightning de Tampa Bay, les Canucks de Vancouver, les Flyers de Philadelphie, les Coyotes de Phoenix et les Thrashers d'Atlanta.
Il évolue également un peu dans la Ligue américaine de hockey.

En Europe
Crhis Joseph commence par jouer dans le championnat de Finlande (TPS Turku) pour une saison avant de rejoindre l'Allemagne (Adler Mannheim) pour trois saisons.

En 2005-2006, il remporte le championnat d'Italie avec l'équipe de Milan (Hockey Club Junior Milano Vipers).

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||72||4||8||12||50||5||0||3||3||12
|- 
| 1986-1987 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu||67||13||45||58||155||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1987-1988 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu||23||5||14||19||49||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1987-1988 || Oilers de la Nouvelle-Écosse ||LAH ||8||0||2||2||8||4||0||0||0||9
|-
| rowspan="2"|1987-1988||Penguins de Pittsburgh||LNH ||17||0||4||4||12||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|Oilers d'Edmonton ||LNH ||7||0||4||4||6||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1988-1989 ||Oilers du Cap-Breton||LAH ||5||1||1||2||18||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1988-1989||Oilers d'Edmonton ||LNH ||44||4||5||9||54||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1989-1990 ||Oilers du Cap-Breton  ||LAH ||61||10||20||30||69||6||2||1||3||4
|- 
|1989-1990||Oilers d'Edmonton ||LNH ||4||0||2||2||2||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1990-1991 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||49||5||17||22||59||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1991-1992 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||63||14||29||43||72||5||0||2||2||8
|-
|1991-1992 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||7||0||0||0||8||5||1||3||4||2
|- 
|1992-1993 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||33||2||10||12||48||  ||  ||  ||  ||  
|-
|rowspan="2"|1993-1994 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||10||1||1||2||28||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|Lightning de Tampa Bay ||LNH ||66||10||19||29||108||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1994-1995 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||33||5||10||15||46||10||1||1||2||12
|- 
|1995-1996 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||70||5||14||19||71||15||1||0||1||8
|-
|1996-1997 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||63||3||13||16||62||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1997-1998 ||Phantoms de Philadelphie  ||LAH ||6||2||3||5||2||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1997-1998||Flyers de Philadelphie ||LNH ||15||1||0||1||19||1||0||0||0||2
|- 
|1998-1999 ||Phantoms de Philadelphia  ||LAH ||51||9||29||38||26||16||3||10||13||8 
|- 
|1998-1999||Cyclones de Cincinnati||LIH ||27||11||19||30||38||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1998-1999||Flyers de Philadelphie ||LNH ||2||0||0||0||2||  ||  ||  ||  || 
|-
| rowspan="2"|1999-2000 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||38||2||9||11||6||  ||  ||  ||  ||  
|- 
||Coyotes de Phoenix ||LNH ||9||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|rowspan="2"|2000-2001 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||24||1||1||2||16||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|Thrashers d'Atlanta ||LNH ||19||0||3||3||20||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2001-2002 ||TPS Turku ||SM-Liiga||32||6||9||15||105||8||1||1||2||31
|- 
|2002-2003 ||Adler Mannheim||DEL||47||7||23||30||124||8||0||6||6||2
|-
|2003-2004 ||Adler Mannheim||DEL||47||5||13||18||67||6||0||2||2||16
|- 
|2004-2005 ||Adler Mannheim ||Allemagne ||50||1||12||13||52||10||0||0||0||2
|-
|2005-2006 ||Vipers de Milan||Série A ||35||2||15||17||58||  ||  ||  ||  ||  

|510||39||112||151||567||31||3||4||7||24

Notes et références

Voir aussi

Naissance en septembre 1969
Naissance à Burnaby
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Adler Mannheim
Défenseur de hockey sur glace